Příjmení Chmela může znamenat:
 Horst Chmela (1939–2021), rakouský skladatel a hudebník
 Igor Chmela (* 1971), český divadelní a filmový herec
 Josef Chmela (1793–1847), český pedagog, spisovatel a národní buditel
 Leopold Chmela (1894–1962), důstojník československé armády, ekonom a odbojář
 Miroslav Chmela (* 1960), český fotbalista, záložník
 Stanislav Chmela (* 1933), český fotbalista, útočník

 ženská podoba příjmení
 Valerie Chmelová (* 1946), česká herečka, moderátorka, scenáristka, asistentka režie a dramaturgyně
 Anna Chmelková (* 1944, Trnava), slovenská československá atletka

 název místa
 Chmeľová, vesnice na Slovensku v okrese Bardejov, do roku 1948 Komloša